Trahn war der Familienname von

 Carl Friedrich Trahn (1806–1888), deutscher Mühlenbauer und Zimmerermeister
 Johannes Trahn (1930–2015), deutscher Kommunalpolitiker
 Karl Trahn (1889–1964), deutscher Architekt